2. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w czterech europejskich miastach 19 i 20 czerwca 2010 roku. Reprezentacje rywalizowały w superlidze, I lidze, II lidze oraz III lidze. Organizatorem superligi drużynowych mistrzostw Europy było norweskie Bergen chociaż początkowo impreza miała odbyć się w Bydgoszczy. Zawody I ligi odbywały się w Budapeszcie, II ligi w Belgradzie, a III ligi w Marsie.

Superliga 

Zawody Superligi Drużynowych Mistrzostw Europy 2010 odbywały się w Bergen na stadionie Fana. W imprezie występowało 12 najlepszych lekkoatletycznych drużyn Europy, a w gronie tym zadebiutowały zespoły Białorusi, Finlandii oraz Norwegii – reprezentacje te awans do superligi wywalczyły w 2009 podczas zawodów I ligi drużynowych mistrzostw Europy, które odbyły się także w Bergen. W gronie dwunastu drużyn znajdowała się także reprezentacja Polski, której kapitanem był kulomiot Tomasz Majewski. Sponsorem tytularnym zawodów superligi była firma Spar, a transmisje do krajów Europy przeprowadził Eurosport. Zawody superligi zakończyły się zwycięstwem zespołu rosyjskiego, który wyprzedził Wielką Brytanię oraz Niemcy. Do I ligi spadły zespoły Grecji, Finlandii oraz Norwegii.

Uczestnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja generalna 
Drużyny z trzech ostatnich miejsc w sezonie 2011 wystąpią w rywalizacji I ligi.

Niższe ligi

I liga 

Zawody I ligi odbyły się na stadionie im. Ferenca Puskása w Budapeszcie. Na Węgrzech rywalizowało 12 drużyn, wśród nich trzy, które spadły w 2009 roku z superligi (Czechy, Portugalia oraz Szwecja) i dwie, które wywalczyły awans z II ligi (Litwa i Irlandia). Zawody wygrała reprezentacja Czech, przed Szwecją i Portugalią, a do II ligi spadły drużyny Estonii oraz Litwy.

Uczestnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja generalna

II liga 

Zawody II ligi odbyły się w Belgradzie, a areną zmagań lekkoatletów był stadion Crvenej zvezdy. W imprezie startowało osiem zespołów w tym dwa, które spadły z I ligi (Serbia i Szwajcaria) oraz dwa, które wywalczyły awans z III ligi (Izrael i Mołdawia). Najlepsze okazały się drużyny Szwajcarii oraz Chorwacji, które w 2011 roku wystąpią w I lidze. Dwa ostatnie miejsca zajęły zespoły Izraela i Mołdawii, które po roku spadają ponownie do III ligi.

Uczestnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja generalna

III liga 
W najniższej lidze startowało aż 15 zespołów w tym drużyna małych krajów Europy. Zawody odbyły się miejscowości Marsa na Malcie. W gronie drużyn były dwie, które spadły z II ligi czyli Bułgaria i Cypr. Zawody zakończyły się zwycięstwem reprezentacji Danii, która wraz z Bułgarią w sezonie 2011 wystąpi w II lidze drużynowych mistrzostw Europy.

Uczestnicy

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja generalna

Rekordy 
Podczas zawodów ustanowiono 18 krajowych rekordów w kategorii seniorów:

A także liczne rekordy drużynowych mistrzostw Europy.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów superligi drużynowych mistrzostw Europy
 
 Oficjalna strona zawodów II ligi drużynowych mistrzostw Europy
 

2010 w lekkoatletyce
2010
Lekkoatletyka w Norwegii
Lekkoatletyka w Serbii
Lekkoatletyka na Węgrzech
Sport na Malcie
2010 w Norwegii
2010 na Węgrzech
2010 w Serbii
2010 na Malcie
Sport w Bergen
Sport w Budapeszcie
Zawody sportowe w Belgradzie